Коломно — название населённых пунктов:

Россия 
 Коломно — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Коломно — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Коломно — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Коломно — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Коломно — село в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Коломно — сельцо на берегу реки Пола, упоминается в берестяной грамоте из Старой Руссы №31.
 
См. также:
 Коломна (значения)